

Гран-при Бахрейна 2019 года (официально ) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 31 марта 2019 года на Международном автодроме Бахрейна. Это вторая гонка сезона  и пятнадцатый по счёту Гран-при Бахрейна в рамках «Формулы-1».

Общая информация 
Перед этим Гран-при турнирную таблицу возглавлял Валттери Боттас, опережавший на восемь очков товарища по команде Льюиса Хэмилтона. Их команда Mercedes, в свою очередь, на 22 очка опережала Ferrari.

В преддверии гонки было объявлено, что на трассе появится дополнительная зона DRS. В дополнение к зонам DRS между 15-м и 1-м поворотами и между 10-м и 11-м поворотами добавится зона между 3-м и 4-м поворотами. Ожидается, что это увеличит количество обгонов и будет способствовать увеличению количества пит-стопов во время гонки.

Свободные заезды 
Все три сессии прошли за преимуществом Ferrari — и если первую и третью из них выиграл Шарль Леклер, то во второй Феттель показал наилучшее время.

Квалификация 
Погода: Темно. Ясно. Сухо. Воздух +25…24С, трасса +30…27С.

|}

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="11"|Источник:
|}
† Пилот не финишировал в гонке, но был классифицирован как завершивший более 90% её дистанции.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

См. также

Ссылки 
 
 

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Март 2019 года
2019 год в Бахрейне